« Rose de Jéricho » est un nom vernaculaire qui peut faire référence à deux espèces de plantes qui n'ont guère de commun que leur nom français et une particularité des plantes déshydratées remises au contact de l'eau :
 Selaginella lepidophylla plante sans fleur apparentée aux fougères originaire du Mexique et du sud des États-Unis ;
 Anastatica hierochuntica plante à fleurs de la famille du chou et de la moutarde (Bassicacées ou Crucifères), originaire de l'Afrique du Nord pré-saharienne, du Sahara et du Moyen-Orient (elle seule peut être trouvée dans les environs de Jéricho).

Description 

La rose de Jéricho, Selaginella lepidophylla, est une plante du désert. Elle s'est adaptée à son environnement. Ainsi, elle passe les jours de la longue saison sans pluie sous la forme d'une plante desséchée. Mais, au contact de l'eau, elle reverdit, bien que cela se fasse lentement.

L'autre rose de Jéricho, Anastatica hierochuntica, déshydratée est une plante morte dont les rameaux secs recroquevillés enferment les fruits contenant les graines vivantes. 
Au contact de l'eau couvrant le sol, après une pluie abondante, les rameaux se déroulent et libèrent les graines. Leur germination donne des plantes vertes qui ont tout juste le temps de croître, fleurir et produire de nouvelles  graines pendant la courte durée d'humidité du sol. Ensuite elles commencent à sécher, les feuilles tombent et les rameaux ligneux s'enroulent préservant les fruits de la consommation par les rongeurs ou les oiseaux granivores jusqu'à la prochaine pluie. La légende veut que le vent les arrache et les roule sur de longues distances. Pourtant elles restent fermement enracinées à l'état sec jusqu'à 10 cm de profondeur et semblent indéracinables, offrant peu de prise au vent au ras du sol. Peut-être le bétail peut-il en arracher et à partir de ce moment elles peuvent rouler au gré du vent.

Voir aussi

Article connexe 
 Couvent Notre Dame de la Rose de Jéricho 

Flore (nom vernaculaire)